Попештий:
 Верхние Попешты — село в Дрокиевском районе Молдавии.
 Нижние Попешты — село в Дрокиевском районе Молдавии.
 Новые Попешты — село в Дрокиевском районе Молдавии.